

Patronyme
 Houda Benyamina, (1980- ), est une réalisatrice, scénariste et actrice française.
 Karim Benyamina, (1981- ), est un footballeur germano-algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme